Hädrich oder Haedrich ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Hädrich-Eichhorn, deutsche Opernsängerin
 Günter Hädrich (* 1941), deutscher Politiker (SED) und 1989/90 Oberbürgermeister der Stadt Leipzig
 Martina Haedrich (* 1948), deutsche Juristin und Völkerrechtsexpertin
 Rainer Haedrich (1943–1998), deutscher Politiker (CDU)
 Richard L. Haedrich (1938–2017), kanadischer Meeresbiologe
 Rolf Hädrich (1931–2000), deutscher Regisseur
 Werner Hädrich (1928–1997), Schweizer Maler und Graphiker

Sonstiges:
 Hädrich-Berg, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Hedrich